Клонідин — медичний препарат, що випускається на пострадянському просторі під даною назвою.

 Клофелін (пісня) — пісня Ігоря Мельничука, гурту «Брати Гадюкіни», яка побачила світ у 1996 році у альбомі Щасливої дороги.